Тази страница представя турнира за Купа на Съветската армия, проведен през сезон 1965/66. Победителят получава право на участие в турнира за КНК за следващия сезон.

1/16 финали 

 Напред продължава Доростол (Силистра).

1/8 финали

1/4 финали

Полуфинали

Финал 

Голмайстор:
 Ал. Василев (Славия).

Източници 
 bulgarian-football.com

6
6